Vanga kan avse:
 Otočić Krasnica, en ö i Kroatien
 Vangor, en familj av tättingar
 Vanga (djur), ett släkte inom familjen Vangor
 Kroknäbbsvanga, den enda arten inom släktet Vanga